Ива́н Миха́йлович Андре́ев
 Андреев, Иван Михайлович (1894—1976) — русский православный публицист, литературовед, церковный историк, врач-психиатр.
 Андреев, Иван Михайлович (1904—1970) — советский партийный и военный деятель, начальник Политуправления Западного и 3-го Белорусского фронтов.